Az ibérek vagy kaukázusi ibérek  a Kaukázusi Ibéria területen élt ókori nép. Jelentős szerepük volt a grúzok kialakulásában.

Történetük 
A Kaukázus déli részén éltek i.e. 600 és 500 között. Királyságuk a mai Kartli () területén volt, azaz nagyjából a mai Grúzia keleti és déli területein. A szomszédos Kolkhisszal együtt kulcsszerepet játszottak a grúz nép kialakulásában.

Ókori társadalmuk négy osztályból állt: törzsfőnökök, papok, földműves katonák és rabszolgák. A történelem változásaival összhangban tartoztak a Perzsa Birodalomhoz és Pontoszhoz, majd a Római Birodalom „kliensei" lettek.

A kaukázusi ibérek vagy esetleg keleti ibérek elnevezés azért célszerű, hogy különbséget lehessen tenni az Európa keleti részén élt nép és a Nyugat-Európában található Ibériai-félszigeten előfordult ibérek között. Van olyan elmélet, amely rokonsági kapcsolatot feltételez az ibérek és a baszkok között.

Források

További információk 
 

   

Ókori közel-keleti népek